Kerita – wieś w Estonii
 Kerita – rodzaj owadów z rodziny pilarzowatych

Przypisy